Henry Pierrepont kan syfta på:

*Henry Pierrepont (död 1452), engelsk parlamentsledamot
Henry Pierrepont (1546–1615),  engelsk parlamentsledamot
Henry Pierrepont, 1:e markis av Dorchester (1607–1680), engelsk peer
Henry Pierrepont (1780–1851), brittisk diplomat